Бори́с Ма́лышев:
 Малышев, Борис Александрович (Фёдор (Федот) Лукич Ильюченко; 1895—1941) — начальник Управления НКВД по Иркутской области.
 Малышев, Борис Георгиевич (1916—1944) — Герой Советского Союза.
 Малышев, Борис Михайлович (1923—1985) — советский учёный в области механики.